Live in L.A. – album dei The Rippingtons del 1992
Live in L.A. (Death & Raw) – album dei Death del 2001
Live in LA – album di Trevor Rabin del 2003 
Live in L.A. – album dei Body Count del 2005